Словарь русского языка — словарь, описывающий тот или иной аспект лексики русского языка.
 «Словарь русского языка» — незавершённый большой академический толковый словарь русского литературного языка, выходивший в 1891—1937 годах.
 «Словарь русского языка» — однотомный нормативный толковый словарь русского языка, созданный С. И. Ожеговым в 1949 году.
 «Словарь русского языка» — академический четырёхтомный нормативный толковый словарь русского литературного языка, изданный в 1957—1960 годах.

См. также 
 Список словарей русского языка